Herbert Zimmermann – piłkarz niemiecki
 Herbert Zimmermann – niemiecki komentator sportowy